Eusyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Eusyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eusyllis